Il termine Vink può riferirsi a:

Persone
Cor Vink  – aracnologo neozelandese
Elsbeth van Rooy-Vink  – ciclista olandese (1973-  )
Marciano Vink  – ex calciatore olandese (1970-  )
Pieter Vink  – arbitro di calcio olandese (1967-  )
Ronald Vink  – tennista olandese (1976-  )
Willem Vink  – botanico olandese (1931-  )
Vincenzo Vink Angelini  – web designer italiano (1975-  )

Mineralogia
Notazione di Kröger-Vink  – descrive i difetti reticolari delle strutture cristalline

Trasporti
Stazione di De Vink  – stazione ferroviaria olandese della città di Leida